Esistono due comuni francesi con questo nome

Landricourt – Aisne
Landricourt – Marna